Родни «Род» Стрикленд (; родился 11 июля 1966 года, Бронкс, Нью-Йорк, США) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции разыгрывающего защитника. Учился в Университете Де Поля, в 1988 году был выбран на драфте НБА под 19-м номером командой «Нью-Йорк Никс». Позже выступал за команды «Сан-Антонио Спёрс», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Вашингтон Буллетс/Уизардс», «Майами Хит», «Миннесота Тимбервулвз», «Орландо Мэджик», «Торонто Рэпторс» и «Хьюстон Рокетс». Всего в НБА провёл 17 сезонов. Включался во 2-ую сборную новичков НБА (1989). Один раз включался во 2-ую сборную всех звёзд НБА (1998). Один раз был лидером регулярного чемпионата НБА по передачам (1998). Всего за карьеру сыграл 1094 игры, в которых набрал 14 463 очка (в среднем 13,2 за игру), сделал 4084 подбора, 7987 передач, 1616 перехватов и 215 блок-шотов.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Родившиеся в Бронксе
Баскетболисты США
Игроки «Де Поль Блю Демонс» (баскетбол)
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Вашингтон Буллетс»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Баскетбольные тренеры США